Dumaran (Palawan), is een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan;
 Dumaran (eiland), is een eiland in de Filipijnen ten oosten van Palawan.